Buvik peut faire référence aux localités norvégiennes suivantes :

 Buvik, comté de Sør-Trøndelag
 Buvik, comté de Troms